«Башня смерти» (, ) или «Игра смерти 2» () — гонконгский фильм с боевыми искусствами режиссёра Ын Сиюня, вышедший в 1981 году. Вышел как сиквел последнего и частично завершённого фильма Брюса Ли «Игра смерти». Ли умер задолго до производства «Башни», и большинство сцен было взято из других фильмов с Ли, в основном из «Выхода дракона». Помимо имени персонажа Брюса Ли в английской версии «Билли Ло», этот фильм не имеет никакой связи с фильмом  «Игра смерти».

Сюжет 
После ряда проблем вроде «наездов» на них некоторых бойцов, Билли Ло и его друг мастер Цзинь Ку начинают подозревать, что кто-то хочет их смерти. Позже Билли посещает своего младшего брата Бобби, который занимается у его бывшего учителя и оставляет ему книгу о Джиткундо. Вскоре Цзиня убивают при странных обстоятельствах. Билли, расследуя это дело, отправляется в Японию, чтобы найти его падчерицу Мэй. Мэй говорит ему, что Цзинь побывал незадолго до своей смерти, и оставил для неё фильм. Внезапно на них нападают, но Билли удаётся убежать вместе с фильмом.

Несколько дней спустя Билли посещает похороны Цзиня. Во время похорон прилетает вертолёт и крадёт гроб на глазах у всех. Пытаясь спасти гроб, Билли терпит неудачу и умирает. Бобби Ло узнаёт о смерти брата от их отца, который просит его найти человека по имени Шерман Лан и отомстить за брата. Шерман даёт Бобби тот самый фильм от Мэй, в котором Цзинь Ку находится в неком месте — Дворце Смерти. Дворец Смерти — уединенное китайское поместье, находится во владении Льюиса, сумасшедшего мастера боевых искусств. Любой соперник, который проигрывает Льюису, идёт на растерзание львам. Бобби решает встретиться с Льюисом, который впечатлён способностями Бобби. Во время визита во Дворец, Бобби подвергается нападению человека в маске. Затем он сообщает Льюису о нападении. Вечером того же дня женщина отправляется в комнату Бобби, чтобы соблазнить и убить его. Когда она терпит неудачу, один из львов Льюиса нападает на Бобби. Во время боя появляется человек в маске и убивает Льюиса.

Подозревая в нападениях слугу Льюиса, Бобби ищет его в храме Фэна Ю, где по слухам находится подземная Башня Смерти. После победы над камердинером, Бобби находит секретный вход в башню. Побеждая одного за другим бойцов-охранников башни, Бобби сталкивается с главным врагом — Цзинь Ку. На самом деле Цзинь является главой незаконной организации, связанной с наркотиками. Он инсценировал свою смерть и украл гроб, чтобы его перестали преследовать агенты Интерпола. Понимая, что единственный способ победить Цзиня это Джиткундо Билли, Бобби удаётся одержать победу над соперником и отомстить за брата.

В ролях

Съёмочная группа 
 Кинокомпания: Golden Harvest
 Продюсер: Рэймонд Чоу
 Режиссёр: Ын Сиюнь
 Ассистенты режиссёра: Норман Ло, Сяо Лун, Тхун Лоу, Клиффорд Чхой, Чхой Фай
 Постановщики боевых сцен: Юнь Вопхин
 Оператор: Лён Хэймин, Чён Хой, Ли Ютан, Фрэнки Кён
 Композитор: 
 Монтажёр: Питер Чён
 Гримёр: Ло Лайкюнь
 Дизайнер по костюмам: Лоу Сёйлинь

Гонконгский кинопрокат и восприятие 
Премьера фильма в гонконгском кинотеатральном прокате состоялась 21 марта 1981 года, и за семь дней картина собрала  гонконгских долларов.

Фильм был крайне неоднозначно воспринят зарубежными кинокритиками.

См. также 
 Брюс Ли
 Bruceploitation
 Игра смерти

Примечания

Ссылки 
   
 «Башня смерти» на сайте   

Фильмы-боевики Гонконга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Golden Harvest Company
Игра смерти
Фильмы о боевых искусствах
Брюс Ли